Rallo peut désigner :
 Rallo, la localité située dans le département de Ouahigouya au Burkina Faso
 Rallo, la localité située dans le département de Yako au Burkina Faso

Homonymie de localités